Гребелька — название рек:

Россия
Гребелька (приток Клёца) — в Смоленской области

Украина
Гребелька (приток Смолинки) — в Яворовском районе Львовской области
Гребелька (приток Гнилой) — в Гусятинском районе Тернопольской области
Гребелька (приток Стрыпы) — в Зборовском районе Тернопольской области